Domenico Rossi – architetto svizzero naturalizzato italiano
 Domenico Rossi – generale e politico italiano
 Domenico Egidio Rossi – architetto italiano
Domenico Rossi – pittore italiano